Mustinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustinsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Mustinsaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Mustinsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,97, long 27,41), 
 Mustinsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,10, long 27,76), 
 Mustinsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,79, long 27,69), 
 Mustinsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar